Ruge är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Arnold Ruge
 Georg Ruge
 Gesine Ruge
 Otto Ruge
 Sophus Ruge

Tyska efternamn
Norska efternamn